Песма Евровизије 2012 (; ; ; ) је 57. по реду годишњи избор за Песму Евровизије. Захваљујући победи азерског дуета Елдар и Нигар са песмом -{Running Scared}- на такмичењу у Диселдорфу 2011. године, наредни домаћин је главни град Азербејџана, Баку. Ово је било први пут да је Песма Евровизије одржана у држави Закавказја.

Прелиминарни датуми одређени за два полуфинала су 22. мај и 24. мај 2012. године, док је финално вече планирано за 26. мај 2012. године. Први пут је изведена песма на удмуртском језику.

На такмичењу је победила Шведска, друга је била Русија, а Србија је завршила на трећем месту.

Место одржавања 
Дана 16. маја 2011. године најављено је да ће у близини Трга националне заставе у Бакуу бити изграђен концертни комплекс са 20.000 места. Осим тога, 19. маја 2011. организатори су објавили да би могли да искористе Стадион Тофик Бахрамов, који има капацитет од 37.000 места или Палату Хејдар Илијев, чији је капацитет 2000 места. Почетком августа 2011. започели су радови на новој концертној дворани, Кристалној дворани, на Тргу националне заставе у Бакуу.

Домаћини такмичења 
Као медијски јавни сервис Азербејџана и члан Европске радиодифузне уније, телевизија Иџтимаи емитује Песму Евровизије на територији Азербејџана. Телевизија Иџтимаи ће имати улогу домаћина Песме Евровизије 2012. године. Главни телекомуникациони партнер такмичења је Азерсел телеком.

Формат такмичења 

Као и претходне године, такмичење се одржавало у оквиру две полуфиналне вечери које су биле одржане 22. односно 24. маја 2012. године. По 10 најбоље пласираних песама из оба полуфинала квалификовале су се за велико финале које је било одржано 26. маја 2012. године, а директни учесници финала су државе такозване велике петорке и домаћин такмичења. Ово је било најмасовније финално вече са укупно 26 такмичарских композиција, по други пут у историји након финала Песма Евровизије 2003. године у Риги.

Систем гласања је остао исти као и претходне године и чиниле су га гласови публике (путем СМС порука) и гласови жирија у омеру 50:50. Линије за гласање су биле отворене након извођења последње песме у полуфиналу, односно у финалу.

Полуфинални жреб 
Жреб полуфиналних група је одржан 25. јануара 2012. у палати Бута у Бакуу.

Земље учеснице полуфиналних вечери, њих 37, подељено је у 6 шешира, а састав шешира је одређен на основу гласања у претходним годинама. Жребом су одређени учесници полуфиналних вечери. Редослед наступа у полуфиналима је био одређен током марта месеца.

 1. Јерменија се повукла један и по месец након бирања полуфиналног жреба.

Земље учеснице 

На овогодишњој Песми Евровизије учествовале су укупно 42 земље. У односу на такмичење из претходне године, земља повратник је , а од такмичења су одустале  и .

Жреб полуфиналних група одржан је 25. јануара у Бакуу, a жребање стартних бројева за полуфиналне вечери и директне учеснике финала обављен је 20. марта у Бакуу .

Извођачи који су учествовали раније

Прво полуфинале 
 Прво полуфинале одржано је 22. маја 2012.
 Десет композиција са највећим бројем гласова пласирало се у финале.
 Право да гласају током ове полуфиналне вечери имали су ,  и , па су били обавезни да емитују прво полуфинале.

Друго полуфинале 
 Друго полуфинале одржано је 24. маја 2012.
 Десет композиција са највећим бројем гласова пласирало се у финале.
 Право да гласају током ове полуфиналне вечери имали су ,  и , па су били обавезни да емитују друго полуфинале.

Финале 
 Финале се одржало 26. маја 2012.
 Само земље Велике петорке, као и земља домаћин, директно, без квалификација учествују у финалној вечери. Пласман у финале обезбедило је по десет првопласираних композиција из обе полуфиналне вечери.

Резултати 

У следећим табелама налазе се детаљнији статистички подаци о гласању по државама.

Резултати првог полуфинала

Резултати другог полуфинала

Резултати финала

Остале земље 
  Андора - Државна телевизија Андоре се повукла са Песме Евровизије из непознатих разлога.
  Јерменија - Иако је претходно потврдила учешће, 7. марта је одлучено да се ова земља повуче због веома лоших односа са земљом домаћином. 
  Луксембург - Касно је започела процес пријављивања.
  Мароко - Мароко је „имао шансе да се врати“, али се на састанку Европске радиодифузне агенције у Женеви ниједан представник из Марока није појавио, тако да јој је забрањено учешће на Евровизији ове године.
  Монако - 29. децембра 2011. је објављено да Монако неће учествовати на Евровизији ове године због суженог буџета државе.
  Пољска - Одлучила је да се повуче јер је у истом термину она и домаћим Европског Првенства у Фудбалу.
  Чешка - Одустала због лошег стања у државном буџету.

Контроверзе 
Ирански званичници су уложили примедбе на Азербејџанско домаћинство Песме Евровизије 2012. Ирански клерици Ајатолах Мухамед Моџахед Шабестари и Ајатолах Џафар Собхани су осудили Азербејџан за „анти-исламско понашање”, тврдећи да ће Азербејџан бити домаћин „геј параде”.

Ово је довело до протеста испред Иранске амбасаде у Бакуу, где су протестанти носили знакове који исмевају Иранске лидере. Али Хасанов, задужен за јавне и политичке проблеме у кабинету председника Азербејџана, изјавио је да су изјаве везане за геј параду лажне и предложио Ирану да се не меша у Азербејџанске унутрашње послове. Као одговор, Иран је опозвао свог амбасадора из Бакуа, док је Азербејџан захтевао формално извињење од Ирана за њихове изјаве везане за Песму Евровизије и касније такође опозвао свог амбасадора из Техерана.

30. маја, министарство државне безбедности Азербејџана је објавило да је сломило гомилу планова за терористичке нападе на Песму Евровизије, којима су мете били Кристална дворана, Мариот и Хилтон хотели у Бакуу. 22. августа The Daily Telegraph (Дејли Телеграф) је објавио да, према сазнањима западних шпијунских агенција, је Ирански врховни вођа Али Хамнеј лично наредио елитним Кудс Снагама да обаве терористички напад на запад и њихове савезнике, укључујући Азербејџан током Песме Евровизије.

Службени албум 

-{Eurovision Song Contest: Baku 2012}- је службени компилацијски албум такмичења одржаног 2012. године, који је саставила Европска радиодифузна унија, а 4. маја 2012. године издала кућа -{Universal Music Group}-. Албум садржи све 42 песме изведених на Евросонгу 2012. године, укључујући полуфиналне нумере које нису добиле право учешћа у великом финалу.

Референце

Спољашње везе 

 Eurovision official website
 Eurovision website

Песма Евровизије по годинама
Музички фестивали 2012.